Lista över seklets bäste spelare i Sydamerika under 1900-talet, utsedd av International Federation of Football History & Statistics (IFFHS).

Källor 

IFFHS